Втора македонска футболна лига 2007/08 е шестнадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 4 август 2007 г. до 1 юни 2008 г. Групата е съставена от 18 отбора. Шампион е тимът на Турново.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
Алумина се отказва от участие за следващия сезон. В резултат на това, Брегалница запазва мястото си в групата.
Илинден Велмей е изваден от групата след 14-и кръг. Всичките му резултати след този момент са анулирани.

Бараж за промоция

Бараж за оставане

Външни препратки 
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони